Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1984 года прошёл с 8 по 9 февраля на катке Девентера (Нидерланды).

Малые медали

Итоговая таблица

Примечание 

Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Февраль 1984 года
Международные спортивные соревнования в Девентере
Чемпионаты мира в Нидерландах